Поцелуи е компилационен албум на украинската поп-група ВИА Гра. Издаден е на 1 ноември 2007 г.

Песни

Източници 

Албуми на ВИА Гра
Музикални албуми от 2007 година
Компилации